The Danger Signal – film del 1915 diretto da Walter Edwin
 Il treno della morte (The Danger Signal) – film del 1925 diretto da Erle C. Kenton